Wat steht für:
 Wat, ein religiöser Gebäudekomplex in Thailand, Laos oder Kambodscha
 Wat (Kei Besar), eine Insel im indonesischen Distrikt Kei Besar
 alternative Schreibweise von Wot (Gericht), Eintopf oder Sauce der äthiopischen Küche
 eine umgangssprachliche Aussprache des Interrogativpronomens "Was"
 das thailändische Wort für „Tempel“ und damit Teil vieler Ortsbezeichnungen.

Wat ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Wat (1900–1967), polnischer Schriftsteller und Mitbegründer des polnischen Futurismus

wat steht für:
 Kaninuwa (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Goodenough-Insel, Milne-Bay-Provinz, Papua-Neuguinea

WAT steht für:
 WAT (Album), Album der Band Laibach
 Flughafen Waterford, den IATA-Code des Flughafens
 West African Time („Westafrikanische Zeit“), die Zeitzone UTC+1 
 Wiener ASKÖ Team in WAT Stadlau, Sportverein aus Wien-Donaustadt
 Windows Activation Technologies, eine Echtheitsprüfung der Softwarelizenz unter Microsoft Windows 7
 Wirtschaft-Arbeit-Technik, deutsches Unterrichtsfach
 Stadt Bochum (für Wattenscheid), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung